Сейшал () — топоним в Португалии:

 Сейшал — город, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал.
 Сейшал (Порту-Мониш) — район (фрегезия) в округе Мадейра.
 Сейшал (приход) — приход (фрегезия) в округе Сетубал.